

Patronyme 

 Jaroslav Špaček, joueur de hockey sur glace professionnel,
 Mariela Spacek, judokate autrichienne
 Sissy Spacek, chanteuse, actrice et décoratrice américaine.

Homonymie de patronyme